Pangu — ископаемый род жалящих перепончатокрылых из семейства Panguidae. Бирманский янтарь (меловой период, сеноманский век, около 99 млн лет). Мьянма.

Описание 
Мелкие осы (длина тела 4-5 мм). Длина переднего крыла 2,53—2,71 мм. Усики олигомерные 12-члениковые. Глаза крупные. Жвалы симметричные. Пронотум вытянутый, достигает тегул, мезонотум с нотаулями, срединный продольный шов отсутствует. Края проподеума гладкие. Крылья с полным и стандартным для Aculeata жилкованием. Метасома с 7 тергитами и 6 видимыми стернитами и жалом. Брюшко явно стебельчатое с узким петиолем.

Классификация 
Выделены в отдельное семейство Panguidae, которое не отнесено ни к одному из ранее известных надсемейств и поэтому выделено в отдельную группу жалящих перепончатокрылых. Род, семейство и типовой вид были впервые описаны в 2019 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным и его китайскими коллегами (Longfeng Li, Chungkun Shih, Daqing Li, Dong Ren) по типовым материалам из мелового бирманского янтаря (Мьянма).

Этимология 
Название рода Pangu происходит от китайского слова паньгу (; первочеловек, или существо из китайской мифологии, создавшее вселенную).

См. также 
 Prosphex anthophilos

Примечания

Литература 
 
 
 

Вымершие осы
†
Инклюзы бирманского янтаря
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным